Grafenhofen ist

 Grafenhofen (Lauingen, Donau), eine Wüstung in der Stadt Lauingen (Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern; → Veitriedhausen
 Grafenhofen (Wenzenbach), ein Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern